La gara di nuoto dei 50 metri rana maschili dei campionati mondiali di nuoto 2019 è stata disputata il 23 luglio e il 24 luglio presso il Nambu International Aquatics Centre di Gwangju. Vi hanno preso parte 79 atleti provenienti da 75 nazioni.

Podio

Programma

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo e il record dei campionati erano i seguenti.

Risultati

Batterie

Semifinali

Spareggio

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Rana 50 M